Crete (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois.
 Crete (Indiana), població dels Estats Units a l'estat d'Indiana.
 Crete (Nebraska), població dels Estats Units a l'estat de Nebraska.
 OFI Crete, club poliesportiu grec, destacat en futbol, de la ciutat d'Iràklio, a l'illa de Creta.